Colmenar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Colmenar (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Colmenar (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar